Serú Girán puede referirse a lo siguiente:

 Serú Girán: Grupo de rock argentino activo entre 1978 y 1982, integrado por Charly García, David Lebón, Oscar Moro y Pedro Aznar.

 Serú Girán: es el primer álbum de estudio del grupo de rock argentino Serú Girán, editado en 1978.

 Serú Girán: Es una canción del grupo argentino de rock del mismo nombre lanzado en su primer álbum Serú Girán en 1978, escrito por Charly García.